von Ascheberg eller Ascheberg kan syfta på:

Geografi
 Ascheberg (Holstein) – en kommun i Kreis Plön i Schleswig-Holstein i Tyskland
 Ascheberg, Nordrhein-Westfalen – en kommun i Kreis Coesfeld i Nordrhein-Westfalen, Tyskland
 Aschebergsgatan – en gata i centrala Göteborg

Släkt
 von Ascheberg (adelsätt) – en svensk adelsätt

Personer
ett tyskt och svenskt efternamn. Efternamnet Ascheberg bars av en person i Sverige 2015.
 Christian Ludvig von Ascheberg (1662–1722), svensk general
 Margareta von Ascheberg (1671–1753), svensk godsägare och regementschef.
 Rutger von Ascheberg (1621–1693), kurländsk-svensk militär och ämbetsman.

Se även
 Aschberg– flera

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn